Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1993 was het zesde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 9 april op Brands Hatch in het Verenigd Koninkrijk en eindigde op 17 oktober op het Autódromo do Estoril in Portugal. Het laatste raceweekend stond oorspronkelijk gepland op 7 november op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico, maar deze werd een dag van tevoren afgelast vanwege zorgen over de veiligheid van het circuit.

De Amerikaan Scott Russell werd kampioen met vijf overwinningen. Ducati werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten
De tweede race op Spielberg werd voortijdig afgebroken vanwege zware regenval. Voor deze race werden halve punten uitgereikt.

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website